Der schwarze Jack ist der Titel von

 Der schwarze Jack (1918), deutscher Stummfilm
 Der schwarze Jack (1922), deutscher Lustspieltrickfilm
 Der schwarze Jack (1927) (Black Jack), US-amerikanischer Western
 Der schwarze Jack (1950) (Black Jack), US-amerikanisch-französischer Abenteuerfilm

 Der schwarze Jack (Brand), Westernroman von Max Brand
 Der schwarze Jack (Gross), Roman von Heiner Gross
 Der schwarze Jack (Kipling), Erzählung von Rudyard Kipling